

Валя-Адинке () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірослава.

Валя-Адинке () — село у .